В мужском турнире по футболу на летних Олимпийских играх 2012 принимали участие 16 команд. Соревнования начались 26 июля и проходили в 6 городах Великобритании: Лондоне, Глазго, Кардиффе, Ковентри, Манчестере и Ньюкасле. Финал футбольного первенства был сыгран 11 августа на стадионе «Уэмбли». Впервые после Олимпиады 1960 года в Риме одним из участников турнира стала олимпийская сборная Великобритании.

Мужской футбольный турнир — единственная дисциплина на Олимпийских играх в Лондоне, в которой было традиционное ограничение по максимальному возрасту участников. Каждая сборная могла заявить только 3 футболистов, которые родились до 1 января 1989 года.

5-кратные чемпионы мира по футболу бразильцы в очередной раз упустили возможность выиграть первое олимпийское золото, проиграв в финале мексиканцам.

Медалисты

Квалификация

Составы команд 

Согласно правилам олимпийского турнира, в мужском соревновании по футболу участвуют специальные олимпийские сборные, состоящие из 18 игроков, из которых 15 должны быть рождены не раньше 1 января 1989 года. Также в составе должно быть не менее двух вратарей.

Судьи 
Список судей, которые будут обслуживать матчи команд на олимпийском турнире, был опубликован 19 апреля 2012 года.

Турнир

Групповой этап

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Список бомбардиров 
 6 голов
  Леандро Дамиан
 5 голов
  Мусса Конате
 4 гола
  Орибе Перальта
 3 гола
  Неймар
  Джерри Бенгтсон
  Мохаммед Салах
  Джованни дос Сантос
  Юки Оцу
 2 гола
  Дэниел Старридж
  Мохаммед Абутрика
  Исмаил Матар
  Пак Чу Ён
  Кэнсукэ Нагаи
 1 гол

  Дмитрий Бага
  Ренан Брессан
  Андрей Воронков
  Данило
  Оскар
  Алешандре Пато
  Рафаэл
  Ромуло
  Сандро
  Халк
  Крейг Беллами
  Райан Гиггз
  Арон Рэмзи
  Скотт Синклер
  Пьер-Эмерик Обамейянг
  Марио Мартинес
  Роджер Эспиноса
  Марван Мохсен

  Абделазиз Баррада
  Закария Лабьяд
  Хавьер Акино
  Хавьер Кортес
  Марко Фабиан
  Хорхе Энрикес
  Эктор Эррера
  Крис Вуд
  Рашид Эйса
  Ибраима Бальде
  Николас Лодейро
  Гастон Рамирес
  Адмир Мехмеди
  Инносент Эмегара
  Ким Бо Гён
  Ку Джа Чхоль
  Чи Дон Вон
  Мая Ёсида

Примечания

Ссылки 
 Мужской турнир на сайте ФИФА 
 Расписание матчей на сайте ФИФА 
 Результаты соревнований на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012

2012 год в футболе